Lämmerbichl heißen folgende geographischen Objekte:
 Lämmerbichl (Gemeinden Hollersbach, Mittersill), Streusiedlung im Oberpinzgau, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

 Lämmerbichl (Zillertaler Alpen), 2278 m, Schiberg bei Vorderlanersbach im Tuxertal, Tirol